Newroz och liknande ord/namn kan syfta på:

 Newroz - det kurdiska nyåret
 Nouroz - det iranska eller persiska nyåret 
 Newroz TV - en kurdisk TV-kanal i Stockholm
 Newroz FC - en svensk fotbollsklubb i Bredäng